Ел Уизачал има више значења:

 Ел Уизачал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Уизачал (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уизачал (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уизачал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уизачал (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уизачал (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал, Антонио Ернандез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал, Педро Мармолехо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал, Ел Парал (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизачал, Сан Исидро (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Уизачал (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Уизачал (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Уизачал, Ел Сомбререте (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Уизачал, Ел Крусеро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизачал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизачал (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизачал (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизачал, Ел Родео (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизачал, Ел Серо (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизачал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизачал (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизачал (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизачал, Ел Калеро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Уизачал (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизачал (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизачал (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизачал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизачал (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизачал (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уизачал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уизачал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал, Гвадалупе Манрике (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал, Корнелио Сегура (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал, Педро Енрике Лире Рубио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал, Педро Сиснерос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал, Хосе Луис Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уизачал (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику